Y, la vint-i-cinquena lletra de l'alfabet català.
 En matemàtiques s'empra la y per designar la segona incògnita o variable d'un sistema d'equacions.
 En matemàtiques s'empra la y per representar l'eix de les ordenades en un sistema de coordenades (especialment en les coordenades cartesianes).
 Y (yotta-), prefix del Sistema Internacional que indica un factor de 1024.
 y (yocto-), prefix del Sistema Internacional que indica un factor de 10–24.
 En química la Y és el signe de l'itri.
 En bioquímica la Y representa l'aminoàcid tirosina.
 En genètica, el cromosoma Y és el cromosoma sexual masculí.
 Y, un municipi francès al departament de Somme i a la regió de Picardia.
 Y, una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alaska.

Quan ''' és usada com a lletra de l'alfabet grec es refereix a:
 Υ''', (Ípsilon) la vintena lletra de l'alfabet grec.
 En química és utilitzada per denominar la freqüència.
 En física ípsilon és un mesó.
 En el sistema de numeració grega representa un valor de 400.